Amer (rivier), een rivier in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
De Amer, energiecentrale in Nederland, ook bekend als Amercentrale
Nemer, riviertje dat vroeger Amer werd genoemd
Amer (Girona), gemeente in de Spaanse provincie Girona
Amer (film), een Frans-Belgische film uit 2010
Amber (India), een vestigingsstad in de Indiase deelstaat Rajasthan, tussen 1128 en 1727 de hoofdstad van een gelijknamige vorstenstaat